Gamer est un terme anglais qui désigne une personne qui joue des jeux, en particulier des jeux de rôle ou des jeux vidéo. Ce mot est traduit en français par joueur de jeu vidéo.

Gamer(s) peut également désigner :

Œuvres littéraires 
 The Gamer, un webtoon scénarisé par Sung Sang-Young et illustré par Sang-Ah.
 Gamers!, une série de light novel écrite par Sekina Aoi et illustrée par Saboten.

Œuvres cinématographiques 
 G@mer, un film français réalisé par Patrick Levy sorti en 2001.
 Gámer, un film ukrainien réalisé par Oleh Sentsov sorti en 2011.
 Ultimate Game, ou  au Québec, est un film américain écrit et réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor sorti en 2009.

Notes et références 

Homonymie